Віллар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Віллар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Віллар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Віллар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Віллар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Віллар () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара